Niemcy:
 Mahlow – dzielnica gminy Blankenfelde-Mahlow w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Teltow-Fläming

Osoby:
 Dietrich Mahlow – niemiecki historyk sztuki
 Wilhelm Mahlow – niemiecki wioślarz

Inne:
 Mahlow – stacja kolejowa w Blankenfelde-Mahlow

Zobacz też:
 Blankenfelde-Mahlow